Illescas bezeichnet:

 Cerro Illescas, einen Berg in Peru
 Illescas (Peru), eine Halbinsel in Peru
 Illescas (Spanien), eine Ortschaft in Spanien
 Illescas (Uruguay), eine Ortschaft in Uruguay
 Miguel Illescas Córdoba (* 1965), einen spanischen Schachmeister